Изтлеуов — казахская фамилия.

 Известные носители
 Изтлеуов, Касымтай (1908—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Изтлеуов, Турмагамбет (1882—1939) — казахский советский акын.